Siktim kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siktim (Arjeplogs socken, Lappland, 738441-154348), sjö i Arjeplogs kommun,  (21,5 ha)
Siktim (Arjeplogs socken, Lappland, 739631-158049), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn